Příjmení Albright nese více různých osobností:

 Lola Albright (1925–2017) – americká herečka a zpěvačka
 Madeleine Albrightová (1937–2022) – ministryně zahraničních věcí USA
 Tenley Albrightová (* 1935) – americká krasobruslařka
 William F. Albright (1891–1971) – americký archeolog, biblista, filosof, filolog a odborník na keramiku